Medal Chin – pierwszy medal kampanii brytyjskich ustanowiony przez Rząd Wielkiej Brytanii
 Medal Chin – medal kampanii brytyjskich ustanowiony 6 marca 1861
 Medal Chin – ustanowiony za udział w powstaniu bokserów w Chinach w 1900 roku